Gregori Bejker (rođen 16. aprila 1968 u Bernsvilu, MN) američki je glumac i muzičar. On je najpoznatiji po ulogama Eliot u seriji -{Sports Night}-, Mr. Koleti u seriji Hana Montana u devet epizoda, i u DXD seriji -{I'm in the band}- kao glavna uloga Burger Pit.

Filmografija

Televizija

Film

Reference

Спољашње везе 
 

Рођени 1968.
Амерички глумци